Gapura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gapura, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Gapura, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar